Associació Europea de Terminologia (del seu nom en neerlandès Europese Vereniging voor Terminologie), organització per al foment del multilingüisme a Europa
 Estudios Valencia Televisión, empresa de producció audiovisual amb seu a València
 Teorema de Weierstrass (del seu nom en anglès Extreme Value Theorem), teorema matemàtic d'anàlisi real
 Teoria de valors extrems (del seu nom en anglès Extreme Value Theory), branca de l'estadística que estudia els valors més allunyats del valor esperat d'una distribució de probabilitat
 Espai vectorial topològic, espai vectorial amb una estructura topològica
 EVT també és l'abreviatura d'evapotranspiració, part del cicle de l'aigua